Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Borowe – kolonia wsi Borowe w woj. lubuskim w pow. żagańskim, w gminie Iłowa
 Kolonia Borowe – kolonia wsi Borowe w woj. warmińsko-mazurskim w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity